Качала — українське прізвище.

 о. Андрій Качала (1830—1902) — греко-католицький священик, релігійно-громадський діяч, меценат.
 о. Григорій Качала — діяч УВО, греко-католицький священик.
 Іван Качала (1899-1960) — український політичний діяч, депутат Сойму Карпатської України.
 Качала Любов Василівна — солістка Львівського національного академічного театру опери та балету імені Соломії Крушельницької, народний артист України
 о. Степан Качала (1815—1888) — греко-католицький священик, релігійно-громадський та політичний діяч.

Примітки 

Українські прізвища